Рум:

Топонимы 
 Рум — ярмарочная коммуна в Австрии.
 Рум — краткое название Иконийского (Румского) султаната.
 Рум — географическое обозначение на Востоке.

Фамилия 
  (1802—1850) — британский художник-портретист, чьи работы входят в частности в собрания лондонской Национальной портретной галереи и Национальной портретной галереи Шотландии.
 Рум, Мохаммад (1908—1983) — индонезийский политический деятель.
  (1902—1986) — австралийский математик, член Королевского ощества (с 1941).
  (1841—1921) — канадский политик, член Палаты общин (1887—1896).
  (1895—1932) — британский солдат, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории.

Другое 
 РУМ (рабочий уровень за месяц) — единица облучения дочерними продуктами радона и дочерними продуктами тория.

См. также 
 Сура Ар-Рум (Византийцы)
 
 Роом, Абрам Матвеевич (наст. фамилия — Ромм; 1894—1976) — советский кинорежиссёр и сценарист.